Innocenti Lambretta, lo scooter storico prodotto dal 1947
Lambretta, il marchio e il logo utilizzati in seguito
Lambretta Reparto Corse, team motociclistico